Acelyphus är ett släkte av tvåvingar. Acelyphus ingår i familjen Celyphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Acelyphus